Partit de la Restauració del Japó, partit polític històric del Japó
 .prj també és l'extensió dels fitxers d'informació de sistema de coordenades del programari de SIG